Skierka – rodzaj grzybów
 Skierka – postać z Balladyny

Osoby o tym nazwisku:
 Bruno Skierka – niemiecki wojskowy, zbrodniarz wojenny
 Brunon Skierka – polski pięściarz i trener pięściarstwa